Łosiniec peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Łosiniec, village 
dans la voïvodie de Lublin
 Łosiniec, village du powiat de Łuków, 
 Łosiniec, village du powiat de Tomaszów Lubelski 
dans la voïvodie de Podlachie
 Łosiniec, village 
dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Łosiniec, village